Tel Sînan kan syfta på följande platser:

Irak 

 Tall Suppān, kulle, Ninawa, 
 Tall Shiyān, kulle, Ninawa, 

Robotskapade Irakförgreningar